L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 12 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Anett Kontaveit remporte l'épreuve en simple, Dominika Cibulková et Kirsten Flipkens celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Annika Beck, de la Française Alizé Cornet, de la Kazakhe Yaroslava Shvedova et de la Lettonne Jeļena Ostapenko. Elles sont respectivement remplacées par Kirsten Flipkens, Madison Brengle, Asia Muhammad et Aliaksandra Sasnovich.

Lauréates 
Anett Kontaveit remporte le  de sa carrière en battant en finale Natalia Vikhlyantseva.

En double, Dominika Cibulková et Kirsten Flipkens remportent leur  ensemble en battant en finale la paire néerlandaise Kiki Bertens et Demi Schuurs. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (ATP 2017)
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 2017
Tennis en juin 2017